Jakob le menteur est un livre de Jurek Becker publié en 1969 et adapté deux fois au cinéma :
 Jacob le menteur () par le réalisateur allemand Frank Beyer  en 1975
 Jakob le menteur par Peter Kassovitz en 1999.